

Diritto 
 Curatore – nel diritto italiano, istituto di assistenza di una persona fisica o giuridica inabilitata
 Curatore fallimentare – nel diritto italiano, persona che cura le operazioni di procedure di fallimento

Altro 
Curatore – chi pubblica o ripubblica un'opera altrui (nei riferimenti bibliografici solitamente indicato con la locuzione 'a cura di')
 Curatore editoriale – professionista dell'ambito dell'editoria
 Curatore d'arte – professionista che cura l'organizzazione di un'esposizione artistica
 Curatore (Healer) – in alcuni giochi di ruolo online, personaggio che ripristina, in parte o totalmente, i punti vita degli alleati